Gustavo Cabrera puede referirse a:

 Gustavo Cabrera Acevedo (1935-2002), demógrafo y actuario mexicano;
 Gustavo Cabrera Marroquín (1979–), futbolista guatemalteco.